Sloveens handbalteam junioren (mannen)
 Sloveens handbalteam junioren (vrouwen)